Macarthur Football Club comumente chamado Macarthur FC é um clube de Futebol associado a Liga Australiana de Futebol. O Clube é baseado a Sudoeste de Sydney, em Nova Gales do Sul. Compete na principal liga Australiana de Futebol A-League. Em 13 de dezembro de 2018, foi anunciado que o clube seria aceito na A-League como parte do novo processo de expansão.

Historia
As origens do clube estão na fusão de dois outros Clubes durante o processo de expansão da Liga Australiana de Futebol em 2018. United for Macarthur e South West Sydney FC. As duas equipes uniram forças em 20 de agosto de 2018 para criar o Macarthur South West United Football Club(Macarthur Football Club), que mais tarde naquele ano foi escolhido pelo FFA (Liga Profissional Australiana) para ingressar na liga no 2020 – A-League.

Em 15 de maio de 2019, o clube fundado por Gino Marra e Sam Krslovic anunciou o nome, o logotipo e as cores do clube. O clube foi chamado Macarthur FC e apelidado de Bulls. Também anunciado como seu gerente inaugural Ante Milicic.

Em 18 de fevereiro de 2020, Lang Walker vendeu sua participação de 50% no clube para um consórcio de dois empresários locais de Sydney. Michael Gerace, dono da Sydney Trucks and Machinery, e Roy Mammone, desenvolvedor de imóveis de Sydney. Compraram a participação de 50% por uma taxa não revelada superior a $ 7 milhões. Os outros 50% são de propriedade do presidente do Gino Marra Club e Sam Krslovic.

Em 30 de dezembro de 2020, o clube jogou sua primeira partida de todos os tempos no A-League, registrando uma vitória de 1 – 0 jogando fora para Andarilhos de Sydney no oeste.

Em 1 de outubro de 2022, o Macarthur FC venceu o Copa da Austrália pela primeira vez em sua história, batendo Sydney United 58 2 – 0 no final. O jogo foi jogado em Estádio Commbank na frente de 16.461 fãs.

Títulos

Cores e Símbolos
O logotipo mostra um touro ocre preto e dourado que está contido em uma crista onde a borda interna é preta e o ocre dourado externo com o nome do clube escrito nas cores mencionadas acima do touro e três estrelas da federação no fundo. O touro faz referência à região onde um rebanho descontrolado de gado foi descoberto em seu passado. As estrelas da federação simbolizam a comunidade de futebol na Austrália, a A-League. O logotipo apresenta principalmente preto e branco com a adição de ocre dourado para destacar o Dharawal (Povo Aborígine) patrimônio da área.

Rivalidades
Macarthur FC tem uma rivalidade com o Western Sydney Wanderers FC. A rivalidade é amplamente baseada na geografia, com ambas as equipes baseadas em Sydney Ocidental. Os dois clubes se enfrentaram na rodada de abertura do 2020 da A-League, em 30 de dezembro de 2020, com Macarthur vencendo a partida 1 – 0.

Estádio

Localização

Jogadores

First team squad

Comissão Técnica
'Departamento de Futebol

External links
Official website

Clubes de futebol fundados em 2018
Clubes de futebol da Austrália